Светлана Чурдалёва (род. 17 марта 1969) — российская конькобежка. Участница чемпионатов России по конькобежному спорту в классическом многоборье (1992, 1993). Выступала за Нижний Новгород.

Спортивные достижения

Чемпионаты России

Ссылка 
 Информация о Светлане Чурдалёвой на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 

Конькобежцы России